Фускопорія (Fuscoporia) — рід грибів родини гіменохетові (Hymenochaetaceae). Назва вперше опублікована 1907 року.

Класифікація 
До роду Fuscoporia відносять 59 видів:

Примітки

Джерела 
 Murrill, W.A. 1907. Polyporaceae, Part 1. North American Flora. 9(1):1-72 - P.3

Роди грибів
Гіменохетальні